Název Tučapy má více sídel:
 Tučapy (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Tučapy (zámek) – zámek v této vesnici
 Tučapy (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Tučapy (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 Tučapy (Holešov) – místní část města Holešova v okrese Kroměříž
 Tučapy (Dub nad Moravou) – část obce Dub nad Moravou v okrese Olomouc
 Tučapy (Lvovská oblast) – vesnice na Ukrajině (ukrajinsky Тучапи)

Podobný název
 Tučepi – vesnice, opčina a přímořské letovisko v Chorvatsku